

Patronyme 

 Antoine du Verdier (1544-1600), conseiller du roi de France et contrôleur général de Lyon ;
 Arthur Verdier (1835-1898), armateur, négociant et pionnier français, résident de France à Grand-Bassam et Assinie (Côte d’Ivoire) ;
  (1875–1946), général français ;
 Claude François du Verdier de La Sorinière (1702-17?), écrivain angevin ;
 Clémentine Verdier, actrice française ; 
 Eugène Verdier (1827-1902), horticulteur français ; 
 Fabienne Verdier (née en 1962), calligraphe et auteure française ;
  ;
 Geraldo Verdier (1937-2017), évêque français au Brésil ;
  ;
 Henri Verdier (né en 1968), acteur de l'internet ;
 Henri Verdier (1654-1721), peintre et maître des métiers à Lyon ;
 Henri du Verdier de Genouillac (1881-1940), abbé, épigraphiste et archéologue spécialisé en assyriologie ;
 Jacques Verdier (1957-2018), journaliste sportif et écrivain français ;
  ;
 Jean Antoine Verdier (1767-1839), général de la Révolution française ;
 Jean-Gérard Verdier (1924-2013), résistant, fondateur de la Section motorisée du XVIe ;
 Jean-Louis Verdier (1935-1989), mathématicien français ;
 Jean-Maurice Verdier (1928-2018), président honoraire de l'université Paris X, professeur de droit privé ;
 Jeannette Verdier (1911-1947), résistante et institutrice française ;
 Joan-Pau Verdier (1947-2020), chanteur occitan ;
 Justine Verdier (née en 1985), pianiste française ;
 Marcel Verdier (1817-1856), peintre français ;
 Marie-Hélène Verdier (née en 19?), poétesse française ;
 Maurice Verdier (1919-2003), peintre et lithographe français ;
 Nicolas Verdier (né en 1987), footballeur français ;
 Philippe Verdier (né en 1968), animateur de radio et de télévision français ;
 Pierre Verdier (né en 1941), avocat français, défenseur des droits de l'enfant ;
 Robert Verdier (1910-2009), résistant français et personnalité politique ;
 Suzanne Verdier (1745-1813), écrivaine française ;
 Victor Verdier (1803-1878), horticulteur français ; 
 Yoann Verdier, mieux connu sous son pseudonyme Ken Bogard (né en 1985), commentateur français de matchs de versus fighting ;
 Valérie Verdier (née en 1961), chercheuse française, spécialiste en santé du végétal ;
 Yvonne Verdier (1941-1989), ethnologue française.

Toponyme 

 Le Verdier, commune française du Tarn ;
 François-Verdier, station de la ligne B du métro de Toulouse située à proximité des allées du même nom.

Autres 
 Les verdiers sont de petits oiseaux granivores.
 Verdier, ancien métier : ancien officier des eaux et forêts.
 Les Éditions Verdier, maison d'édition française.
 L'hôpital Jean-Verdier de Bondy en Seine-Saint-Denis (France).
Patronyme français
'Madame Eugène Verdier', rose obtenue en 1882.
'Madame Victor Verdier', rose obtenue en 1863.
'Mademoiselle Eugénie Verdier', rose obtenue en 1869.
'Victor Verdier', rose obtenue en 1859.